Борис Быстров:
 Быстров, Борис Александрович (1907—1963) — российский учёный, директор Плодоовощного института имени И. В. Мичурина.
 Быстров, Борис Евгеньевич (род. 1945) — актёр театра, Народный артист России.